Can Terrats (Cabanelles), masia a l'Alt Empordà
 Can Terrats (Ullastret), masia al Baix Empordà